Galesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Galesville (Illinois)
 Galesville (Maryland)
 Galesville (Oregon)
 Galesville (Wisconsin), im Trempealeau County